Bangu peut être :
 Bangu, quartier de Rio de Janeiro ;
 Bangu, secteur du territoire de Kahemba en République démocratique du Congo.
 Bangu, tambour traditionnel chinois.
 Bangu Atlético Clube
 Bangu, quartier de Kinshasa.